L'Open britannique est le nom d'un tournoi de golf disputé au Royaume-Uni, chez les hommes, comme chez les dames. Ces deux tournois font partie du Grand Chelem :
L'Open britannique hommes (créé en 1860).
L'Open britannique dames (créé en 1976).

Il désigne également :
 Championnats de squash du British Open, un tournoi annuel de squash
 British Open (snooker) (1980-2005), un tournoi de snooker professionnel